Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Anticosti”
 Pierwszy HMCS „Anticosti” był trałowcem typu Isles, który służył w Royal Canadian Navy w czasie II wojny światowej.
 Drugi HMCS „Anticosti” (MSA 110) był okrętem prototypowym swojego typu trałowców. W służbie w latach 1989-2000. Wcześniej jednostka do obsługi platform wiertniczych.

Bibliografia 
 

Anticosti